Балма — селище, Дамфріс і Галловей, Шотландія, Велика Британія
 Балма — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія, Росія

Див. також 
 Прой-Балма